Toponímia:
 Sion (Suïssa), ciutat suïssa i antic bisbat
 Sion-les-Mines, municipi francès de la regió de país del Loira, al departament de Loira
 bisbat de Sion

 Districte de Sion, districte del cantó suís de Valais

 Mont Sion, fortalesa i turó situat als afores de les actuals murades de la ciutat antiga de Jerusalem
 Esport:
 Football Club de Sion, club de futbol suís
 Romano Sion (Paramaribo, 1971 ), futbolista neerlandès nascut a Surinam